Oakville (Alabama).
 Oakville (Iowa).
 Oakville (Missouri).
 Oakville (Washington).